I Need You (canção de America)
 I Need You (canção de Paris Hilton)
 I Need You (canção de The Beatles)

Desambiguação